CD Guadalajara (Spanje): Club Deportivo Guadalajara, een Spaanse voetbalclub
 Club Deportivo Guadalajara: Club Deportivo Guadalajara SA de CV ook wel Chivas Guadalajara genoemd, een Mexicaanse voetbalclub